Vallardi può riferirsi a:

 Antonio Vallardi Editore, casa editrice italiana
 Gianpaolo Vallardi (1962-), politico italiano